

Sigle 
 Diabete mellito gestazionale
 Dose Media Giornaliera

Codici 
 dmg – codice ISO 639-3 della lingua upper kiabataga

Informatica 
 .dmg – formato di immagine disco, per i sistemi macOS (Apple Disk Image)